Dix-Huit-Septembre ou XVIII-Septembre ou 18-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Le nom de plusieurs voies ou places contient cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique, le , pendant la guerre de la Première Coalition :

 Bataille de Sprimont entre les forces impériales autrichiennes et les républicains français, près d'Esneux dans la province de Liège.

Au Burundi, le  :
  Élection législative gagnée par l'Union pour le progrès national, acteur majeur de l'indépendance vis-à-vis de la Belgique. 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Incendie de 75 % des habitations de Flin en Meurthe-et-Moselle, par les Allemands en retraite, après une « fausse libération ».
 Explosion de trois camions de munitions américains devant la mairie du Merlerault dans l'Orne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Dix-Huit-Septembre » et « XVIII-Septembre »

Graphie « 18-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 18 de Septiembre » ou « Dieciocho de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme